Turneul de tenis ABN AMRO 2022 la simplu masculin se desfășoară în prima jumătate a lunii februarie 2022. Treizeci și doi de jucători intră în competiția de simplu a turneului de tenis de la Rotterdam disputat pe o suprafață dură, în sală. Campionul en-titre a fost rusul Andrei Rubliov, dar a pierdut în semifinale în fața lui Félix Auger-Aliassime. Rubliov a ajuns în cel de-al  11-lea sfert de finală consecutiv la un turneu ATP 500.

Capi de serie

Tabloul principal

Partea finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Note

2022
ATP Tour 2022